

Persone 
 Chris Keating – musicista degli Yeasayer, gruppo pop psichedelico statunitense 
 David Keating – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico irlandese
 Dominic Keating – attore britannico
 Geoffrey Keating – religioso, poeta e storico irlandese
 Paul Keating – 24º Primo ministro australiano, dal 1991 al 1996
 Paul Keating – attore inglese
 Richard E. Keating – fisico teorico relativistico
 Ronan Keating – cantante irlandese
 William Keating – membro della Camera dei Rappresentanti statunitense

Altro 
Keating – casa automobilista britannica
Keating Hall – sezione della università privata statunitense di stampo cattolico, New York
Charles Keting – personaggio del film Larry Flynt - Oltre lo scandalo
 John Keating – protagonista del film L'attimo fuggente
Sam Keting – personaggio della serie televisiva Le regole del delitto perfetto